Municipio de Cairo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cairo (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Cairo (condado de Randolph, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Randolph.